49. sezona svetovnega pokala v alpskega smučanja se je začela 25. oktobra 2014 v Söldnu, končala se bo 22. marca 2015 v Meribelu. Veliki kristalni globus sta osvojila Anna Fenninger in Marcel Hirscher

Beaver Creek je od 2. do 15. februarja gostil svetovno prvenstvo v alpskem smučanju.

Moški

Vodilni po disciplinah

Skupni seštevek 
Seštevek po 37 od 37 tekem.

Smuk 

Izpeljane 5 od 10 tekem.

Superveleslalom 
 
Izpeljane 4 od 7 tekem.

Veleslalom 

Izpeljane 5 od 8 tekem

Slalom 

Izpeljane 6 od 10 tekem

Koledar

Legenda

Ženske

Vodilni po disciplinah

Skupni seštevek 
Seštevek po 35 od 35 tekem.

Smuk 

Izpeljane 5 od 8 tekem.

Superveleslalom 
 
Izpeljane 3 od 8 tekem.

Veleslalom 

Izpeljane 4 od 7 tekem

Slalom 

Izpeljane 6 od 8 tekem

Koledar

Legenda

Viri 

 (moški)
 (ženske)

2015
2015 v športu